Primera División 2002/2003 jest 72 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 27 sierpnia, a zakończył 26 czerwca.

Kluby występujące w sezonie 2002/2003:

Tabela po zakończeniu sezonu 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

W przypadku takiej samej ilości punktów o pozycji w tabeli decydowały wyniki meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami:

Osasuna 1-0 Atlético Madryt
|
Atlético Madryt 0-1 Osasuna

Málaga 1-0 Valladolid
|
Valladolid 0-0 Málaga

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej